Tytułowy bohater powieści Henry'ego Fieldinga Historia życia Toma Jonesa, czyli dzieje podrzutka z 1749 roku. W oparciu o nią powstały dwie opery.
 Przygody Toma Jonesa – film Tony Richardsona
 Tom Jones (1899–1978) – walijski piłkarz
 Tom Jones  (ur. 1928) – amerykański pisarz
 Tom Jones (ur. 1940) – brytyjski i walijski piosenkarz
 Tom Jones (1943–2015) – amerykański kierowca Formuły 1
 Tom Jones (ur. 1955) – amerykański kosmonauta
 Tom Jones (ur. 1964) – angielski piłkarz i trener piłkarski